NS kan syfta på 

 NS – norskt politiskt parti 1933-45, se Nasjonal Samling
  n.s. – ett datum refererar till den nyare gregorianska kalendern, se Gamla stilen och nya stilen
 NS –  en legering bestående av koppar och zink samt nickel. se nysilver
 N/S – ett atomdrivet fartyg, förkortning för engelska nuclear ship
 NS Savannah – ett av världens första atomdrivna fartyg i kommersiellt bruk
 NS – ett tillstånd då njuren är skadad, se nefrotiskt syndrom
 NS – det största statliga järnvägsbolaget med persontågstrafik i Nederländerna, se Nederlandse Spoorwegen,
 NNS – Authoritative name server, se DNS
 NS – postkod för den kanadensiska delstaten Nova Scotia
 NS  ett politiskt parti som endast verkar i Norrbottens län, se Norrbottens sjukvårdsparti
 ns – SI-symbol för en tidsenhet, se Nanosekund